— купец, вместе с другими японцами унесённый в море на корабле «Синсё-мару» и после высадки на берег проведший около 10 лет в России.

Попадание в Российскую империю 
Его корабль «Синсё-мару» после семимесячного плавания в 1783 году достиг суши в районе Алеутских островов. Японцы высадились на острове Амчитка. За время пребывания в открытом море из семнадцати членов экипажа погиб один; ещё семеро скончались за четыре года своего проживания на Амчитке, а трое — в 1787—1788 годах на Камчатке. В 1788 году выжившие были переправлены в Охотск, оттуда — сначала в Якутск, а затем в Иркутск. Под предлогом возвращения потерпевших кораблекрушение на родину была организована миссия по установлению российско-японских отношений во главе с Адамом Лаксманом.

За время же пребывания в России Дайкокуя сдружился с путешественником Эриком Лаксманом, неоднократно встречался с Екатериной II и её окружением и помогал в составлении новых карт Японии.

Встретивший Кодаю на Камчатке французский путешественник  так его описывал:

«В его внешнем облике нет ничего странного, и наружность его даже приятна; глаза у него не раскосые, как у китайцев, нос прямой, ровный, и он часто бреет бороду. Ростом он около пяти футов и довольно хорошего телосложения.

Он занимает среди своих соотечественников высокое положение, но это обстоятельство в значительно меньшей мере характеризует его, чем живость его натуры и мягкость в обхождении… Непринуждённость, с какой он входит в дом губернатора и других особ, показалась бы у нас дерзкой или в крайнем случае грубой. Он тот час же располагается со всеми удобствами и садится на первый же предложенный стул. Он просит за столом, чего хочет, или сам берет то, что находится недалеко от него…

Он обладает большой понятливостью и с завидной быстротой воспринимает любую новость, которую вы хотите ему сообщить. Он очень любопытный и внимательный наблюдатель. Я был уверен, что он ведёт подробнейшую запись всего, что видит и что с ним произошло. Его ответы отличаются остроумием, он держит себя естественно и приветливо. Он не отличается ни малейшей скрытностью, напротив, высказывает с предельной откровенностью своё мнение о каждом…»

Примечания

Литература

XVIII века

XIX—XXI веков 
 Книги
 
 
 
 
 Статьи
 
 

Посольство Адама Лаксмана в Японию
Хёрюмин